Armanas ist ein männlicher litauischer Vorname.

Personen 
Armanas Abramavičius (* 1962), Strafrechtler, Richter des Obersten Gerichts Litauens, ehemaliger Verfassungsrichter und Verwaltungsjurist (Präsidentenberater)

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname